Те́йлор Макдо́нальд (; ) — канадская кёрлингистка. В составе женской сборной Канады чемпионка зимней Универсиаде 2017.

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : бронза ().
 Зимние Универсиады: золото (2017).
 : золото ().
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Окончила Университет Альберты.

В 2016 снялась для ежегодного фотокалендаря «Женщины кёрлинга» (), выручка от продажи которого идёт на поддержку молодых кёрлингистов, молодых команд и небольших периферийных кёрлинг-центров в Канаде.

Примечания

Ссылки 
 MQFT (Magical Question Fun Time) with Taylor McDonald | Curling Canada
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом «Taylor McDonald»

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Призёры Универсиад в кёрлинге
Выпускники Альбертского университета